Видавництво Юлії Сливки - молоде українське видавництво, що спеціалізується на дитячій та мережевій літературі, а також на супутніх друкованих товарах.

Створення 
Видавництво заснувала у Льовові у 2019 році Юлія Сливка - філолог, блогер, автор. Вона ж була співзасновником видавництва ASTRUM, де й вийшла друком її перша книга «Чуєш, коли приїдеш додому?». У жовтні 2019 автор опублікувала на своїй сторінці в Instagram, що більше не причетна до ASTRUM і майже одразу оголосила про створення власної справи. Вигадувати назву для нового видавництва допомагала команда – читачі сторінки. Багато коментаторів пропонували Юлії Сливці назвати бренд своїм іменем. Власне так і сталося.

Важливим критерієм для продукції видавництва є не лише зміст, а й візуальна складова – ілюстрації, палітурка, папір.

Видання 

 «Чуєш, коли приїдеш додому?»

Перша книга Юлії Сливки та перша книга видавництва. Це збірка історій, які сама автор називає онлайн-есеями або інтернет-новелами. Героями книги є реальні люди та їх історії, частина з яких народилися як дописи у мережі Instagram, де й зібралася перша авдиторія.

Книга «Чуєш, коли приїдеш додому?» отримала спеціальна відзнаку Book Forum Lviv 2019.

Автор: Юлія Сливка

Дизайн: Василь Максимович

 «Рік у Красному» 2022

Ілюстрований календар формату А3 на пружині. Ідея видання полягає у тому, що покупця запрошують провести рік так, як він виглядає у Красному – місці, де виросла Юлія Сливка. 

Автор: Юлія Сливка

Художник: Василина Білошицька

Верстка: Олег Зварич

 «Планер: заплануй найважливіше»

Арт-видання, яке пропонує виділяти час не лише на повсякденні клопоти, а й заносити в плани на день такі важливі речі, як, наприклад, час із сім’єю чи наодинці з собою.

Автор ідеї: Юлія Сливка

Дизайн: Олена Коновал

 «А що Бог їсть на сніданок?»

Дитяча великоформатна книга у вигляді діалогу доньки та матері про Бога. Не є суто релігійним виданням.

Автор: Марта Ліпша

Художник: Марта Кошулінська

 «Ніби десь коло хати розбився літак»

Нова, ще не видана книга Юлії Сливки, яку вона анонсувала до війни, але назву розкрила у березні 2021 року. Є продовженням книги «Чуєш, коли приїдеш додому?»

Автор: Юлія Сливка

Джерела 
https://slyvka.com.ua/ 

Юлія Сливка (@slyva_jalova_lova) • Світлини та відео в Instagram